Satz von Carnot kann stehen für:

Satz von Carnot (Umkreis, Inkreis), eine Beziehung zwischen Inkreis und Umkreis eines Dreiecks
Satz von Carnot (Lote), eine Aussage über Lote auf Dreiecksseiten, die zugleich einer Verallgemeinerung des Satzes von Pythagoras ist.
Satz von Carnot (Kegelschnitte), eine Beziehung zwischen Kegelschnitten und Dreiecken
Satz oder Regel von Carnot, eine Aussage in der Thermodynamik, siehe dazu Carnot-Wirkungsgrad